BZO peut faire référence à :
  ;
 Bündnis Zukunft Österreich ou BZÖ (en français, Alliance pour l'avenir de l'Autriche), un parti politique autrichien.

Code IATA des aéroports